Brian Stock (1939) - storico statunitense
 Brian Stock (1981) - ex calciatore gallese